

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jagielno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Jagielno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo

Zobacz też 
 Jagielnik, Jagielnica